Afraates (; ) foi nobre armênio do , membro da dinastia de Asócia. Foi um dos nobres que responderam ao édito do xá   que impunha o zoroastrismo na Armênia.

Bibliografia 

 

Armênios do século V
Asócia
Armênios do Império Sassânida